Jaspar de Flandre, Vlaams ridder
 Edmond Jaspar (1834-1919), Belgisch priester
 Henri Jaspar (1870-1939), Belgisch politicus en ex-premier
Regering-Jaspar I, Belgische regering
Regering-Jaspar II, Belgische regering
Regering-Jaspar III, Belgische regering
 Edmond Jaspar (1872-1946), Nederlands rechter en schrijver
 Ernest Jaspar (1876-1940), Belgisch architect
 Marcel-Henri Jaspar (1901-1982), Belgisch minister
 Edmond Jaspar (1906-1955), Nederlands diplomaat
 Bobby Jaspar (1926-1963), Belgisch musicus]
Prix Bobby Jaspar, Franse Jazzprijs